Рогозино — топоним; название населённых пунктов в России:
 Рогозино — деревня, Вытегорский район Вологодской области.
 Рогозино — деревня, Боровский район Калужской области.
 Рогозино — деревня, Макарьевский район Костромской области.
 Рогозино — деревня, Наро-Фоминский район Московской области.
 Рогозино — деревня, Холмский район Новгородской области.
 Рогозино — деревня, Кишертский район Пермского края.
 Рогозино — деревня, Торопецкий район Тверской области.
 Рогозино — деревня, Брейтовский район Ярославской области.
 Рогозино — деревня, Некоузский район Ярославской области.

См. также 
 Рогозиново
 Рогозина
 Рагозино